Der Begriff 172nd Infantry Brigade kann folgende militärische Verbände bezeichnen:

 172nd (2/1st South Lancashire) Brigade, eine Infanteriebrigade des Vereinigten Königreichs
 172nd Infantry Brigade (Vereinigte Staaten), eine Infanteriebrigade der Vereinigten Staaten